Нга:

 Нга — пятая буква бирманского алфавита.
 Нга — народ на северо-востоке Индии.
 Нга — четвёртая буква тибетского алфавита.